Agonismus är ett släkte av fjärilar. Agonismus ingår i familjen fransmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fransmalar
Agonismus